Архангеловка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Архангеловка — прежнее название села Багбанлар Билясуварского района.

Россия 
 Архангеловка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Архангеловка — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Архангеловка — село в Оренбургском районе Оренбургской области.
 Архангеловка — село в Кировском районе Приморского края.
 Архангеловка — село в Амурском районе Хабаровского края.
Архангеловка — село в Хабаровском районе Хабаровского края, упразднено в 1997 году.

Украина 
 Архангеловка — село в Барвенковском районе Харьковской области.

См. также 
 Архангел (село)
 Архангелка